Senza passato (A Memory in My Heart) – film del 1999 diretto da Harry Winer
 Senza passato (Citizen Vince) – romanzo di Jess Walter del 2005